Кэмптон () — название нескольких населённых пунктов в США и Англии.

Населённые пункты 
  — город в Кентукки (США).
  — городок в Нью-Гэмпшире (США).
  — деревня в Бедфордшире (Англия).